DIN 1587 er en DIN-standard for en topmøtrik.

Kilde   
http://bolte.dk/topmoetrikker-din-1587/ 
DIN-standarder